Acworth může být:

 Acworth (Georgie) – město v Georgii
 Acworth (New Hampshire) – město v New Hampshire